Willingen  se poate referi la:
 Willingen (Upland), o comunitate din Waldeck-Frankenberg, situată în nord-estul landului Hessa.
 Willingen (Westerwald)